Bethléem ou Bethlehem désigne plusieurs localités, du nom de la bourgade de Bethléem en Judée-Cisjordanie.

Sciences et techniques 
 La météorite de Bethlehem est une chondrite de type H, tombée à Bethlehem (comté d'Albany, État de New York, États-Unis) en 1859.

Culture et société 
 Bethlehem est un film israélien réalisé par Yuval Adler, sorti en 2013.
 Bethlehem est un groupe de black/dark metal allemand.

 Bethlehem Records est un label de jazz.
 Bethlehem Steel est un producteur d'acier américain.
 General Bethlehem est un personnage du film Postman (1997).
 Blessing Bethlehem est une organisation caritative américaine.

Toponymie

Afrique du Sud 
 Bethlehem, une ville de l'État libre ;

Moyen-Orient 
 Bethléem, une ville de Cisjordanie où les évangiles situent la naissance de Jésus ;
 Bethléem de Galilée, un moshav du nord d'Israël ;

États-Unis 
 Bethlehem, une localité du comté d'Alexander en Caroline du Nord ;
 Bethlehem et Bethlehem Village, deux villes du Connecticut ;
 Bethlehem, une localité du comté de Holmes en Floride ;
 Bethlehem, une localité du comté de Barrow en Géorgie ;
 Bethlehem, une localité du comté de Clark dans l'Indiana ;

 Bethlehem, une localité du comté de Grafton dans le New Hampshire ;
 Bethlehem, une localité du comté d'Albany dans l'État de New York ;
 Bethlehem, une ville de Pennsylvanie,associée au :
 Episcopal Diocese of Bethlehem, un diocèse de Pennsylvanie ;
 Bethlehem, une localité du comté d'Ohio en Virginie-Occidentale ;
  ;

France 
 le diocèse de Bethléem, un diocèse de France (originellement de Palestine) à côté de Clamecy ;

Nouvelle-Zélande 
 Bethlehem, une banlieue de la ville de Tauranga dans l’Île du Nord ;

Pays-Bas 
 Bethlehem, une localité près de Rottum, village de la province de Groningue ;

Royaume-uni 
 Bethlehem, une localité du Carmarthenshire, dans les Galles de l’Ouest ;

Suisse 
 Bethlehem, un quartier de Berne ;
 un quartier de la commune de Menzingen.

Prénom 
Bethlehem est aussi un prénom, notamment porté par :
 Bethlehem Tilahun Alemu (1980-), femme d'affaires éthiopienne.

Notes et références